Brienne (gemeente), een Franse plaats en gemeente
 graafschap Brienne, een middeleeuws graafschap